Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Marty Riessen che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e Ilie Năstase 7–5, 4–6, 6–2.

Teste di serie 
 Fred McNair /  Marty Riessen (campioni)
 Vitas Gerulaitis /  Ilie Năstase (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1976